Frische steht für:

 die Frische einer bestimmten für den Genuss vorgesehenen Sache

Frische ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Frische (1869–1944), deutscher Bildhauer
 Emil Frische (* 1872), deutscher Maler
 Heinrich Ludwig Frische (1831–1901), deutscher Landschaftsmaler
 Rudolf Frische (1859–1923), deutscher Maler

Siehe auch:
 Frisch